Gialanella ist der Familienname folgender Personen:
 Lucio Gialanella (1905–1954), italienischer Astronom
 Victor Gialanella (* 1949), US-amerikanischer Fernsehautor